

Patronymes 
Dobrynine (masculin ; ) ou Dobrynina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Anatoli Dobrynine (1919-2010), homme politique et diplomate soviétique ;
 John Dobrynine (né en 1946), acteur belge ;
 Nikita Dobrynine (mort en 1683), pope russe.

Patronyme russe